Деннис Гасснер (; род. 1948, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — американский художник-постановщик. Известен благодаря работе в фильмах братьев Коэн, а также в нескольких крупных голливудских проектах. Четырежды номинировался на «Оскар» в номинации «за лучшую работу художника-постановщика», но выиграл премию только в 1992 году.

Фильмография 
 1986 — Попутчик / The Hitcher
 1986 — Уиздом / Wisdom
 1987 — Под настроение / In the Mood
 1987 — Каков отец, таков и сын / Like Father Like Son
 1988 — Земные девушки легко доступны / Earth Girls Are Easy
 1989 — Поле чудес / Field of Dreams
 1990 — Перекрёсток Миллера / Miller’s Crossing
 1990 — Кидалы / The Grifters
 1991 — Бартон Финк / Barton Fink
 1991 — Багси / Bugsy
 1992 — Герой / Hero
 1994 — Подручный Хадсакера / The Hudsucker Proxy
 1995 — Водный мир / Waterworld
 1998 — Шоу Трумэна / The Truman Show
 2000 — О, где же ты, брат? / O Brother, Where Art Thou?
 2001 — Человек, которого не было / The Man Who Wasn’t There
 2002 — Проклятый путь / Road to Perdition
 2003 — Крупная рыба / Big Fish
 2004 — Игры джентльменов / The Ladykillers
 2005 — Морпехи / Jarhead
 2006 — Спроси у пыли / Ask the Dust
 2007 — Золотой компас / The Golden Compass
 2008 — Квант милосердия / Quantum of Solace
 2012 — 007: Координаты «Скайфолл» / Skyfall
 2014 — Чем дальше в лес… / Into the Woods
 2015 — 007: Спектр / Spectre
 2017 — Бегущий по лезвию 2049 / Blade Runner 2049
 2019 — 1917 / 1917

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Оскар»
Выпускники Орегонского университета
Лауреаты премии Гильдии художников-постановщиков США